Лавьяна (, ) — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Астурия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Налон.

Население

Примечания

Муниципалитеты Астурии